Бокира:

 Бокира — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Бокира — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.